Хартсвил има више значења:
 Хартсвил (Јужна Каролина)
 Хартсвил (Индијана)
 Хартсвил (Тенеси)